Марты́новка — топоним.

Белоруссия 
 Мартыновка — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Мартыновка — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.
 Мартыновка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Мартыновка — до 2007 г. название села Жалтырколь  в Аршалынском районе Акмолинской области.

Россия 
 Мартыновка — село в Сафакулевском районе Курганской области.
 Мартыновка — село в Суджанском районе Курской области.
 Мартыновка — село в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Мартыновка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Мартыновка — деревня в Верховском районе Орловской области.
 Мартыновка — посёлок в Краснозоренском районе Орловской области.
 Мартыновка — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Мартыновка — посёлок в Похвистневском районе Самарской области.
 Мартыновка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Мартыновка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Мартыновка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Мартыновка — село в Петровском районе Ставропольского края.
 Мартыновка — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.

Реки
 Мартыновка — приток Васюгана, Томская область
 Мартыновка — приток Мологи, Вологодская область

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Мартыновка — село в Джанкойском районе

Украина 
 Мартыновка — село в Барском районе Винницкой области.
 Мартыновка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Мартыновка — село в Луцком районе Волынской области.
 Мартыновка — село в Бердичевском районе Житомирской области.
 Мартыновка — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Мартыновка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области.
 Мартыновка — село в Николаевском районе Одесской области.
 Мартыновка — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Мартыновка (до 2016 г. — Халтурино) — село в Карловском районе Полтавской области.
 Мартыновка — село в Кобелякском районе Полтавской области.
 Мартыновка — село в Хорольском районе Полтавской области.
 Мартыновка — село в Дубенском районе Ровненской области.
 Мартыновка — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Мартыновка — село в Тростянецком районе Сумской области.
 Мартыновка — село в Бучачском районе Тернопольской области.
 Мартыновка — село в Золочевском районе Харьковской области.
 Мартыновка — село в Красноградском районе Харьковской области.
 Мартыновка — село в Староконстантиновском районе Хмельницкой области.
 Мартыновка — село в Хмельницком районе Хмельницкой области.
 Мартыновка — село в Каневском районе Черкасской области.
 Мартыновка — село в Ичнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Большая Мартыновка
 Великая Мартыновка
 Малая Мартыновка